Ženíšek ist der Familienname folgender Personen:

 František Ženíšek (1848–1916), tschechischer Maler
 Ladislav Ženíšek (1904–1985),  tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Marek Ženíšek (* 1978), tschechischer Politologe und Politiker